Анико́вич — фамилия.
 Аникович, Василий Трофимович (1923, Сельцы — 1993, Усвейка-Курчевская) — Герой Советского союза, позднее лишённый наград.
 Аникович, Михаил Васильевич (1947, Томск — 2012, Костёнки) — советский археолог, специалист по палеолиту ИИМК РАН, предположительно печатался под псевдонимом Олег Микулов.

См. также 
 Аниковичи — упразднённый населённый пункт в Белоруссии